Ароян Артавазд Самсонович (род. 2 ноября 1994, село Пемзашен, Ширакский район, Армения) — российский профессиональный боксёр армянского происхождения. Мастер спорта России, Мастер спорта Армении. Чемпионом мира по версии WBC Asia.

Образование 
В 2012 году окончил среднюю школу № 21 города Белгорода, после чего поступил в НИУ БелГУ.

Любительская карьера 
Ароян начал заниматься боксом в 2003 году (в возрасте 8 лет) в секции школы Олимпийского резерва «Спартак». Первым тренером Артавазда был Заслуженный тренер России Валентин Иванов.

За время любительской карьеры Артавазд провёл 15 матчевых встреч, во всех одержав победу. Является  неоднократным чемпионом Белгородской области, многократным призёром и победителем международных турниров. Провёл 233 боёв, в 203 из них победил.

В 2012 году Артавазд в составе команды сборной Армении в весовой категории 75 кг принял участие в Чемпионате мира среди молодёжи, в 1/16 финала победил бойца из Израиля со счётом 14:5, в 1/8 — боксёра из Германии со счётом 8:5, в бою за выход в полуфинал уступил боксёру из Греции со счётом 14:15. После этого Ароян вернулся в Россию и продолжает выступать за Белгородскую область.

Профессиональная карьера 
В 2018 году дебютировал на профессиональном ринге в тяжелом весе (90,7 кг). 22 февраля 2020 года стал чемпионом мира по международной версии WBC Asia.

Примечания

Ссылки 
 https://www.youtube.com/channel/UC2ihuJ56ZUYGIBeagD4lUWA
 Профиль в инстаграм: Artavazd Aroyan
 https://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/47209-belgorodskij-chempion-mira-po-boksu-adan-aroyan-snova-vyshel-na-ring.html
 http://il.bsu.edu.ru/index.php/1034-vypusknik-instituta-obladatel-chempionskogo-poyasawbc-asia-v-tyazhelom-vese
 https://lurer.com/?p=58626&l=ru

Боксёры России
Мастера спорта России
Мастера спорта Республики Армения